

Ожидаемые события 
 5 февраля — кольцеобразное солнечное затмение пройдёт по территории Индонезии, Папуа — Новой Гвинеи и западного побережья США.
 14 февраля — По данным НАСА, астероид 2023 DW  может столкнуться с Землёй.
 28 января — будет открыт личный архив Иосифа Александровича Бродского, в котором хранятся его дневники, письма и семейные документы.
 2 августа — полное солнечное затмение пройдёт по территории Анголы, Ботсваны и ЮАР.

См. также

Примечания